Kuta Galuh (Lawe Bulan), een plaats in Indonesië
Kuta Galuh (Tiganderket), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing